«Читайка» — книжковий магазин в Києві, розташований на Петрівці (адреса — вул. Вербова, 17); має також власний інтернет-магазин.

Книгарню засновано в 2008 році. У ній представлений широкий асортимент видань — від художньої літератури до спеціалізованої бізнес-літератури. Поповнення асортименту відбувається щотижня.

Восени та навесні у магазині відбуваються «Суботники» — зустрічі з відомими письменниками і діячами в галузі літературознавства. Партнерами книгарні у цьому проекті виступають книжковий портал «Буквоїд», літературний конкурс «Коронація слова».

Примітки

Посилання 
 chytayka.com.ua — інтернет-магазин книгарні
 «Читайка» у Twitter
 «Читайка» у Facebook
 «Читайка» у LiveJournal

Книгарні